Ascarza o Askartza puede hacer referencia a:

 Ascarza (Álava), villa y concejo del municipio de Vitoria, provincia de Álava.
 Ascarza (Burgos), localidad del municipio de Condado de Treviño, provincia de Burgos.